

Лаграндж — місто, штат Арканзас
 Лаграндж — місто, штат Джорджія
 Лаграндж — місто, штат Індіана
 Лаграндж — місто, штат Нью-Йорк
 Лаграндж — селище, штат Огайо

Див. також 
 Лагранж